Jméno a příjmení Štefan Luby nesou tyto osoby:

 Prof. JUDr. Štefan Luby, DrSc. (1910–1976), slovenský právník, akademik ČSAV a SAV
 Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. (* 1941), slovenský vědec v oboru elektrotechniky, předseda vědecké rady SAV

Rozcestníky - jméno